Kai Chosrau ist der Name folgender Personen:

 Kai Chosrau (Mythologie), legendärer König
 Kai Chosrau I. (vor 1177–1211), Sultan von Rum
 Kai Chosrau II. († 1246), Sultan von Rum
 Kai Chosrau III. († 1282), Sultan von Rum